Освальдо Мануэль Басан (, 14 октября 1934, Кордова — 30 мая 1997) — аргентинский шахматист, национальный мастер.

Серебряный призер чемпионата Аргентины 1959 г.

В составе сборной Аргентины участник шахматной олимпиады 1960 г.

Десятикратный чемпион Кордовы (1961, 1962, 1963, 1964, 1969, 1971, 1973, 1976, 1981 и 1986 гг. — последний раз с Г. Соппе).

Участник зонального турнира и ряда крупных международных соревнований на территории Южной Америки.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии О. Басана в базе Chessgames
 Личная карточка О. Басана на сайте 365Chess

Шахматисты Аргентины
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Кордове (Аргентина)